Kassel bezeichnet:

Ortsnamen:
 Kassel, kreisfreie Stadt in Nordhessen
 Kassel (Biebergemünd), Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Südhessen
 Regierungsbezirk Kassel, Regierungsbezirk in Nordhessen
 Landkreis Kassel, Landkreis in Nordhessen
 Landgrafschaft Hessen-Kassel, Landgrafschaft im Heiligen Römischen Reich
 Kassel (Senegal), Ansiedlung in der Region Ziguinchor, Senegal
 Kassel, deutscher Name des Dorfs Komariwka (Комарівка) im Rajon Ljubaschiwka, Oblast Odessa, Ukraine
 Kassel, deutscher Name des Dorfs Kasselskiy (Кассельский) im Rajon Nagaybaksky, Oblast Tscheljabinsk, Föderationskreis Ural, Russland
 Kassel, ein historischer Name des Wiesbadener Stadtteils Mainz-Kastel

Familiennamen:
 Alfons Kassel (1902–1975), deutscher Bankier
 Art Kassel (1896–1965), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Bruno Kassel (* 1954), deutscher Musikjournalist
 Christian Kassel (* 1951), französischer Mathematiker
 Dieter Kassel (* 1968), deutscher Journalist und Moderator
 Fanny Kassel (* 1984), französische Mathematikerin
 Hans Meyer-Kassel (1872–1952), deutscher Porträtmaler und Zeichner
 Hermann J. Kassel (* 1960), deutscher Bildhauer
 Ilse Kassel (1902–1943), deutsche Ärztin und Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime
 Jeff Kassel, kanadischer Schauspieler
 Karl Kassel (1918–2006), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Louis Kassel (1905–1973), US-amerikanischer Chemiker
 Maria Kassel (1931–2022), deutsche katholische Theologin
 Philipp Kassel (1876–1959), Turner und Olympiasieger
 Rudolf Kassel (1926–2020), deutscher Altphilologe
Weiteres:
 Stadt Kassel, Schiff

Siehe auch:
 Cassel
 Kasel
 Kasselburg
 Niederkassel
 Oberkassel